La Calera – miasto w Argentynie
 La Calera – miasto w Chile
 La Calera – miasto w Kolumbii